Jaka Zupanc, slovenski hokejist, * 8. junij 1987, Ljubljana.

Zupanc je kariero začel pri Olimpiji Hertz Ljubljana v sezoni 2003/2004 v slovenski mladinski ligi, obenem je igral tudi za HK Tivoli v slovenski članski ligi. Po sezoni pri klubu HD HS Olimpija je prestopil v HK Slavijo, od sezone 2007/08 do konca kariere po sezoni 2011/12 pa je igral za HDK Maribor. 

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na dveh mladinskih svetovnih prvenstvih.

Pregled kariere

|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 18
| 1
| 2
| 3
|
| 85
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 31
|-
| HK Tivoli
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 18
| 1
| 2
| 3
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 04/05
|
| 16
| 0
| 1
| 1
|
| 40
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 12
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 22
| 0
| 2
| 2
|
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 05
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +2
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| HK Slavija
| Slovenska ml. liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 16
| 2
| 3
| 5
| +1
| 34
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|-
| HK Slavija
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 26
| 3
| 7
| 10
|
| 74
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 16
| 1
| 1
| 2
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 33
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 10
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 36
| 1
| 10
| 11
|
| 50
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| HDK Maribor
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 25
| 3
| 4
| 7
|
| 75
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 12
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HDK Maribor
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 27
| 7
| 13
| 20
|
| 75
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 25
|-
| HDK Maribor
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 27
| 9
| 14
| 23
|
| 64
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 20
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |279
| bgcolor="#7FFF00" |30
| bgcolor="#7FFF00" |67
| bgcolor="#7FFF00" |97
| bgcolor="#7FFF00" |+4
| bgcolor="#7FFF00" |692
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |53
| bgcolor="#7FFF00" |4
| bgcolor="#7FFF00" |8
| bgcolor="#7FFF00" |12
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |136
|}

Sklici

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HDK Maribor
Ljubljanski športniki